Atentado en Niza puede hacer referencia a:
 Atentado de Niza de 2016
 Atentado de apuñalamiento en Niza de 2020